Sofi eller SOFI kan syfta på:
 Institutet för språk och folkminnen, en statlig svensk myndighet som före 2006 hette Språk- och folkminnesinstitutet.
 Institutet för social forskning, en enhet inom Stockholms universitet som 1972-1981 var en egen myndighet